Море́-сюр-Луе́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 65 км на південний схід від Парижа, 22 км на південний схід від Мелена.

З 1887 по 1899 роки тут проживав відомий французький художник Альфред Сіслей.

Історія 
1 січня 2015 року Море-сюр-Луен і Екюель було об'єднано в новий муніципалітет Орванн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1823 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4267,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Море-сюр-Луен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сена і Марна